Космополитизъм ( – космополит, гражданин на света) може да се отнася за:

 Космополитизъм във философията и политиката - идеология (теория) на/за светоусещане и политическа практика за „световно гражданство“, поставяща общочовешките интереси (каквото и да значи това) и ценностти над интересите на отделните държави, нации, народи;
 Космополитизъм в екологията - широко разпространение на представители на вида или на твърде крупен таксон по територията на Земята.